Oderberg  est une ville de l'arrondissement de Barnim, dans le Land de Brandebourg, en Allemagne. Sa population s'élevait à  habitants en 2013.

Géographie 
Oderberg se trouve à  à l'est-nord-est d'Eberswalde et à  au nord-est du centre de Berlin

Galerie

Démographie

Notes et références 

Ville en Brandebourg